Nace en la calle La Pampa en la zona residencial de Belgrano R como una avenida de dos manos hasta la calle Blanco Encalada y el resto es mano Unica atraviesa los barrios de Belgrano, coglhan, Saavedra

Naon
Calles del barrio de Saavedra (Buenos Aires)
Calles del barrio de Belgrano (Buenos Aires)